Le Chevalier potage est la seizième histoire de la série Bizu de Jean-Claude Fournier. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis comme quatrième album de la série (portant le numéro 3 car la série est numérotée à partir de 0).

Résumé 
Bizu reçoit la visite du chevalier Potage, un être étrange ressemblant à un épouvantail et dont le corps semble constitué de fruits et autres végétaux. Malheureusement, à peine arrivé, le chevalier est accidentellement démantibulé par Schnockbul, le voisin maladroit de Bizu. 

Afin de reconstituer le chevalier Potage et le ramener à la vie, Bizu, accompagné de Schnockbul et de son fidèle champignon Mukès, part affronter les dangers du Gris Pays pour y recueillir la sève de sénécotoa qui servira à recoller les membres du chevalier. Il lui faudra ensuite prononcer la formule intra-temporelle pour contacter les Bilzig, esprits invisibles de la forêt qui suivent discrètement son expédition, pour obtenir la purée de blomurge, deuxième ingrédient nécessaire à la guérison du chevalier Potage.

Personnages 

Bizu. Héros éponyme de la série et propriétaire de Ker Bizu. Il s'agit d'un jeune lutin versé dans les arts de la magie.
Schnockbul, ami et voisin de Bizu. Korrigan musicien a la pilosité très développée (on ne voit dépasser de ses poils et cheveux que les yeux, le nez, les bras et les pieds), il a en outre la particularité de faire pousser des fleurs sur son passage. Peureux et maladroit, c'est son amitié avec Bizu qui le pousse à le suivre au Gris Pays.
Mukès, champignon domestique de Bizu et doté d'une personnalité à part entière, il offre des commentaires sarcastiques sur ce qui se passe autour de lui.
Le chevalier Potage, fils d'un épouvantail et d'un bonhomme de neige, armé chevalier à la suite d'un duel fameux. C'est par hasard qu'il arrive à Ker Bizu au cours de la longue quête qu'il a entreprise pour rendre à Rigolog son apparence première. Il a la particularité de produire des poires quand il se sent en danger, poires qui font subir une métamorphose à quiconque croque dedans.
Rigolog, roi des Korrigans, il a eu la malchance de croquer dans une des poires produites par le chevalier Potage.

 Les Bilzigs
 
Déjà apparus dans les deux albums précédents de Bizu, les Bilzigs, ou esprits de la forêt, sont un peuple de petites créatures invisibles en temps normal. Pour les faire apparaître, il faut prononcer la formule intra-temporelle, et la prononcer à l'envers les renvoie à leur invisibilité. Les Bilzigs vouent une grande confiance à leur chef, le grand Karnablem. Ce dernier est d'un naturel plutôt irascible en général. Contrairement aux deux albums précédents, les Bilzigs n'ont pas du tout ici un rôle antagoniste. Surveillant les progrès de la quête de Bizu, ils font en sorte d'être prêt à lui fournir la purée de Blomurge, le grand Karnablem se chargeant en personne d'expliquer à Bizu l'histoire du chevalier Potage. Les Bilzigs prennent ici la place d'alliés naturels de Bizu qu'ils garderont par la suite dans le reste de la série.

Liens externes 
 
 
 

Histoire de Bizu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1989